G Sides er Gorillaz' anden cd. Cd'en er udgivet i marts 2002.

På cd'en findes der både nogle remix af deres gamle sange, og nogle nye. Der findes forskellige udgaver af cd'en alt efter i hvilket land den er købt i.

Spor 

Album fra 2002
Gorillaz-album